Ел Пичол има више значења:

 Ел Пичол (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пичол (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику